Fronsac kan syfta på:

 Fronsac, Gironde, fransk kommun i departementet Gironde
 Fronsac, Haute-Garonne, fransk kommun i departementet Haute-Garonne
 La Lande-de-Fronsac, fransk kommun i departementet Gironde
 Saint-Genès-de-Fronsac, fransk kommun i departementet Gironde 
 Saint-Michel-de-Fronsac, fransk kommun i departementet Gironde